Skarsdalen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Skarsdalen (dal i Antarktis),

Sverige
 Skarsdalen, naturreservat i Bengtsfors kommun.

Robotskapade Antarktisförgreningar